Batavos — povo germânico da Antiguidade
Jacarta — capital da Indonésia, chamada Batávia durante o período colonial holandês
Batavo S.A. — empresa brasileira do ramo dos laticínios
Batavi (álbum) — da banda de folk metal Heidevolk